Helgö ist der Name mehrerer schwedischer Inseln:
 Helgö (Mälaren) im Mälaren
 Helgö (Helgasjön) im Helgasjön